En lingüística, un apelativo es una palabra o expresión que se emplea para hacer referencia a una persona. Según un estudio de Delphine Perret publicado en 1970, los apelativos pueden pertenecer a las siguientes clases de palabras: nombres propios, pronombres personales, títulos o fórmulas de tratamiento, parentescos o adjetivos. También están estrechamente relacionados con los vocativos en el sentido sintáctico, ya que sirven para captar la atención del receptor del mensaje.

Clasificación 
Los apelativos se pueden clasificar según si se dirigen a la primera persona, a la segunda persona o a la tercera persona: 

Apelativo locutivo: califica al locutor, es decir, a quien habla.
Apelativo alocutivo o vocativo: se refiere al alocutario, es decir, el receptor. 
Apelativo delocutivo: hace referencia a una tercera persona no involucrada en la comunicación.

Funciones 
Delphine Perret indica tres funciones básicas de los apelativos. En primer lugar, sirven para llamar a un sujeto. A la vez, expresan un juicio de valor sobre este, y por último, dan cuenta de un relación social determinada.

Referencias

Enlaces externos 
El campo léxico-semántico de los apelativos cromáticos de los equinos en el español de Venezuela
Los apelativos coloquiales en cuatro novelas españolas de posguerra

Categoría gramatical